Бочалема () — город и муниципалитет в северо-восточной части Колумбии, на территории департамента Северный Сантандер. Входит в состав  субрегиона.

История 
Поселение, из которого позднее вырос город, было основано 6 февраля 1759 года. Муниципалитет Бочалема был выделен в отдельную административную единицу в 1826 году.

Географическое положение 

Город расположен в юго-восточной части департамента, в горной местности Восточной Кордильеры, на расстоянии приблизительно 31 километра к юго-западу от города Кукута, административного центра департамента. Абсолютная высота — 1069 метра над уровнем моря.
Муниципалитет Бочалема граничит на севере с территорией муниципалитета Сан-Каетано, на северо-востоке — с муниципалитетом Кукута, на востоке — с муниципалитетами Лос-Патьос и Чинакота, на юго-востоке — с муниципалитетом Памплонита, на юго-западе — с муниципалитетом Кукутилья, на западе — с муниципалитетами Арболедас и Дурания. Площадь муниципалитета составляет 172 км².

Население 
По данным Национального административного департамента статистики Колумбии, совокупная численность населения города и муниципалитета в 2015 году составляла 6973 человека.
Динамика численности населения муниципалитета по годам:

Согласно данным переписи 2005 года мужчины составляли 51,6 % от населения Бочалемы, женщины — соответственно 48,4 %. В расовом отношении всё население города составляли белые и метисы.
Уровень грамотности среди всего населения составлял 85,8 %.

Экономика 
64,5 % от общего числа городских и муниципальных предприятий составляют предприятия торговой сферы, 27,9 % — предприятия сферы обслуживания, 7,6 % — промышленные предприятия.

Транспорт 
К востоку от города проходит национальное шоссе № 55 ().

Примечания 

Города Колумбии
Муниципалитеты департамента Северный Сантандер